Га́рри Джо́нсон (Harry Johnson):
 Гарри Джонсон (1887—1947) — британский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Гарри Гордон Джонсон (1923—1977) — канадский экономист.
 Гарри Джонсон (1876—1940) — английский футболист, хавбек.
 Гарри Джонсон (1899—1981) — английский футболист, нападающий.